Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Cédric Pioline 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Pete Sampras (campione)
 Guy Forget (secondo turno)
 MaliVai Washington (semifinali)
 Thomas Muster (secondo turno)

 Karel Nováček (quarti di finale)
 Carl Uwe Steeb (secondo turno)
 Omar Camporese (secondo turno)
 Wally Masur (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1992
ATP Tour 1992